Admete () puede hacer referencia a:

En la mitología griega:
 Admete, hija de Euristeo, rey de Argos.
 Admete, una oceánide.
Admete, gástrópodo perteneciente a la familia Cancellariidae.
Admete, asteroide del cinturón principal.